
Termin -{ESR}- ima više značenja.

 Elektronska paramagnetna rezonanca, analitički metod
 Estrogenski receptor, grupa proteina

Скраћенице